Катаріна Саксонська:

 Катаріна Саксонська (1421 — 1476) — принцеса Саксонська, у заміжжі курфюрстиня Бранденбурзька.
 Катаріна Саксонська (1468 — 1524) — герцогиня Саксонська, у заміжжі ерцгерцогиня Австрійська.